Уэ́тмор () — английская фамилия. Известные носители:
 Уэтмор, Александер (1886—1978) — американский орнитолог и палеонтолог.
 Уэтмор, Эндрю Рейнзфорд (1820—1892) — канадский политический деятель.

Примечания